Esdras pode se referir a:
Livro de Esdras
Esdras
Esdras do Nascimento
James Esdras Faust

Desambiguação